

Пантего — місто, штат Північна Кароліна
 Пантего — місто, штат Техас